Jasnaja Poljana (Russisch: Ясная Поляна) is een Russische geografische naam  en betekent ongeveer: lichte open plek in het bos.

Plaatsen in Rusland 
 Jasnaja Poljana (kraj Altaj), een plaats in de kraj Altaj
 Jasnaja Poljana (Dagestan), een plaats in Dagestan
 Jasnaja Poljana (oblast Kaliningrad), een plaats in de oblast Kaliningrad
 Jasnaja Poljana (oblast Koergan), een plaats in de oblast Koergan

anders 
 Jasnaja Poljana (landgoed), het landgoed van Leo Tolstoj bij de Russische stad Toela